Euclid Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Euclid Heights (Arkansas), im Garland County
 Euclid Heights (Maryland), Stadtteil von Baltimore
 Euclid Heights (Ohio), im Cuyahoga County